Тоби Зиглер (Toby Ziegler, род. 1972, Лондон, Великобритания) — современный английский художник, скульптор.

Зиглер создаёт скульптуры при помощи специальной компьютерной программы, помогающей перевести плоское изображение в трёхмерную форму. Художник пришёл к этому во время творческого кризиса, настигшего его в середине 90-х после окончания художественной школы Central St Martins Art School. Он был разочарован в искусстве и пытался преодолеть это, создавая схематические изображения и скульптуры собственными руками, что привело к появлению уникального собственного стиля.

Образование 
 1991 - 1994 Fine Art Central St. Martin’s

Персональные выставки 
 2008  Toby Ziegler: The Liberals, Simon Lee Gallery, Лондон
 2008  Toby Ziegler: Danish Pastry / Rose of Mohammed, Parkhaus im Malkastenpark, Дюссельдорф
 2008  Toby Ziegler: The Subtle Power of Spiritual Abuse, Patrick Painter Inc, Лос-Анджелес
 2007 	Toby Ziegler, Longside Gallery, Yorkshire Sculpture Park, Wakefield
 2006 	Toby Ziegler, Simon Lee Gallery, Лондон
 2005 	Enter Desire, Chisenhale Gallery, Лондон

Публичные коллекции 
 Arad Collection, Лондон
 Arts Council, Великобритания
 Birmingham Museum and Art Gallery, Бирмингем
 The British Council, Великобритания
 British Airways Collection, Лондон
 Contemporary Arts Society, Лондон
 James Moores Collection, Ливерпуль
 Kadist Art Foundation, Париж
 Museum of Old and New Art, Tasmania, Австралия
 The Saatchi Gallery, Лондон
 Tate Gallery, Лондон
 The West Collection, S.E.I, Филадельфия
 Walsall New Art Gallery, Уолсолл

Ссылки 
 Работы, биография, информация о выставках на сайте Simon Lee Gallery
 Работы и информация о художника на сайте Saatchi Gallery
 Работы и информация о художника на сайте галереи Patrick Painter
 Работы и информация о художника на artnet
 artfacts.net

Примечания 

Современные художники Великобритании
Родившиеся в 1972 году
Персоналии по алфавиту